Verhoef ist der Familienname folgender Personen:

 Esther Verhoef (* 1968), niederländische Autorin
 Marijana Verhoef (* 1986), serbische Theaterautorin und Dramaturgin
 Schalk Verhoef (1935–1997), niederländischer Radrennfahrer
 Toon Verhoef (* 1946), niederländischer Maler

Siehe auch:
 Verhoeff
 Verhoff